Нератов — русская фамилия. Известные носители:

 Нератов, Александр Анатольевич (1869‒1933) — статский советник.
 
 Нератов, Иван Александрович (1774—1859) — генерал-лейтенант РИА, кавалер.
 Нератов, Михаил Степанович (1777 — ?) — российский писатель и историк.